Port lotniczy Ajaccio-Campo dell'Oro (IATA: AJA, ICAO: LFKJ) – port lotniczy położony 5 km na wschód od Ajaccio, w departamencie Korsyka Południowa, na Korsyce, we Francji.

Statystyki

Linie lotnicze i połączenia

Przypisy 

Ajaccio-Campo dell'Oro
Ajaccio